Фла́вии ():
 Флавии — известный плебейский римский род.
 Династия Флавиев